Серафимовский сельсовет — название административно-территориальной единицы в составе нескольких субъектов Российской Федерации.

 Серафимовский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Туймазинского района Башкортостана.
 Серафимовский сельсовет, с 2004 года село Серафимовское — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Арзгирского района Ставропольского края, упразднён в 2020 году.

 Серафимовский сельсовет — административно-территориальная единица Сивинского района Пермской области, упразднён в 2004 году.